Олчей-оол Монгуш Кунгаевич (22 декабря 1934 — 31 марта 1996) — тувинский поэт и писатель. Заслуженный работник культуры Тувы.

Биография 
Монгуш Кунгаевич Олчей-оол родился в 1934 году в местности Ак-Хем (ныне в Чаа-Хольском районе Республики Тыва). В 10 лет в результате несчастного случая стал инвалидом. Руководил тувинским литературным объединением «Волны Улуг-Хема».

Творчество 
Первые произведения Олчей-оола были опубликованы в 1953 году. В 1966—1996 годах вышли его поэтические сборники «Чаа-Хол при лунном свете», «Стихи», «Тропинки», «Святыня», «Возраст», «Родное зимовье», «Схватка», «Душа человека», «Человек тыва», «Песня души». Из прозаических произведений Олчей-олла известны сборники рассказов «Рассказы дедушки Хоорээра» и «Незнакомые племянники».

Олчей-оол перевёл на тувинский язык ряд произведений П. У. Бровки, Р. Гамзатова, С. А. Есенина, А. А. Прокофьева, Т. Г. Шевченко.

Ссылки 
 
 Еженедельник «Центр Азии» 

Тувинские поэты
Поэты России
Поэты СССР
Тувинские писатели
Писатели России по алфавиту
Писатели СССР